Geissflue kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Geissflue (bergstopp i Schweiz, Solothurn), Bezirk Thal, 
 Geissflue (berg), Basel-Landschaft, Bezirk Sissach,